Tschulik ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Tschulik (* 1984), deutsche Chemikerin
 Norbert Tschulik (1927–2012), österreichischer Musikwissenschaftler und Musikkritiker